Das ANZ Tasmanian International 1997 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Hobart. Es war Teil der WTA Tour 1997 und fand vom 6. bis 12. Januar 1997 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1997
Tennisturnier in Hobart
Hobart City